

Au cinéma 
 La Tour de Londres (The Tower of London) est un film britannique réalisé par Maurice Elvey en 1926.
 La Tour de Londres (Tower of London) est un film américain réalisé par Rowland V. Lee en 1939.
 La Tour de Londres (Tower of London) est un film américain, remake du précédent, réalisé par Roger Corman en 1962.

En littérature 
 La Tour de Londres est une collection francophone de romans policiers créée à Bruxelles en 1947 par l'éditeur anglais Nicholson & Watson.

Voir aussi
 Tour de Londres